Kavaklı oder Kavaklija bezeichnet:
 eine türkische Gemeinde im Landkreis Akçaabat der Provinz Trabzon, siehe Kavaklı (Akçaabat)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Altındağ der Provinz Ankara, siehe Kavaklı (Altındağ)
 ein türkisches Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Balıkesir, siehe Kavaklı (Balıkesir)
 ein türkisches Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bilecik, siehe Kavaklı (Bilecik)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Bozdoğan der Provinz Aydın, siehe Kavaklı (Bozdoğan)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Çarşıbaşı der Provinz Trabzon, siehe Kavaklı (Çarşıbaşı)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Çatalzeytin der Provinz Kastamonu, siehe Kavaklı (Çatalzeytin)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Çubuk der Provinz Ankara, siehe Kavaklı (Çubuk)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Çukurca der Provinz Hakkâri, siehe Kavaklı (Çukurca)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Demirözü der Provinz Bayburt, siehe Kavaklı (Demirözü)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Durağan der Provinz Sinop, siehe Kavaklı (Durağan)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Gelibolu der Provinz Çanakkale, siehe Kavaklı (Gelibolu)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Genç der Provinz Bingöl, siehe Kavaklı (Genç)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Göynücek der Provinz Amasya, siehe Kavaklı (Göynücek)
 ein türkisches Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Hakkâri, siehe Kavaklı (Hakkâri)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Ilgaz der Provinz Çankırı, siehe Kavaklı (Ilgaz)
 ein Ortsteil der türkischen Stadt Silivri in der Provinz Istanbul, siehe Kavaklı (Istanbul)
 ein türkisches Dorf im Landkreis İspir der Provinz Erzurum, siehe Kavaklı (İspir)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Kahta der Provinz Adıyaman, siehe Kavaklı (Kahta)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Karahallı der Provinz Uşak, siehe Kavaklı (Karahallı)
 eine türkische Gemeinde in der Provinz Kırklareli, siehe Kavaklı (Kırklareli)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Kurucaşile der Provinz Bartın, siehe Kavaklı (Kurucaşile)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Lalapaşa der Provinz Edirne, siehe Kavaklı (Lalapaşa)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Meriç der Provinz Edirne, siehe Kavaklı (Meriç)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Mut der Provinz Mersin, siehe Kavaklı (Mut)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Özvatan der Provinz Kayseri, siehe Kavaklı (Özvatan)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Sason der Provinz Batman, siehe Kavaklı (Sason)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Sultanhisar der Provinz Aydın, siehe Kavaklı (Sultanhisar)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Şuhut der Provinz Afyonkarahisar, siehe Kavaklı (Şuhut)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Tavşanlı der Provinz Kütahya, siehe Kavaklı (Tavşanlı)
 ein türkisches Dorf im Landkreis Yenişehir der Provinz Bursa, siehe Kavaklı (Yenişehir)
 den ehemaligen Namen der bulgarischen Stadt Topolowgrad
 den Ort Agios Georgios Pegeia auf Zypern